Прва Београдска лига у сезони 1985/86. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона а нижа Друга Београдска лига.	
Две првопласиране екипе у сезони 1986/87. од јесени такмичиће се у Београдској зони:	
 Палилулац као првопласирани тим (био је 23 кола на првом месту) и 
 ОФК Уровци као другопласирана екипа (био је 17 кола на другом месту).
Из лиге испада у Другу Београдску лигу као најлошије пласирани тим :	
 ОФК Бождаревац 
За сезону 1986/87. Прва Београдска лига биће подељена у три групе.

Клубови и локација тимова Београдске зоне
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|1. ТЕК Велики Црљени
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. Југопетрол Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. ВинчаВинча
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. „25 Мај”Ковилово 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. СремчицаСремчица

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. ПалилулацКрњача
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. БСК Борча

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8.  Борац Остружница 

|---
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |9. МинелРипањ

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. Турбина Вреоци
 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. ОФК Бождаревац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. Бежанија

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. Младост Барошевац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. АвалаБели Поток

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. ОФК Уровци

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. Минел Трафо Младеновац
 

|}

Позиције на табели по колима

Табела 

|width"50"| 
|valign="top"|

|width"50"| 
|valign="top"|	

|}

 За сезону 1986/87. 
у Београдску зону прешли су
 Палилулац, Крњача као првопласирани и
 ОФК Уровци као другопласирана
 у Другу Београдску лигу као најлошије пласирани тим прешао је:
 ОФК Бождаревац

Референце

Спољашње везе

 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Сезона 1985/86. у југословенском фудбалу